Порывай () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Порывай, Ирина Владимировна, более известная как Руся (род. 1968) — украинско-американская певица.
 Порывай, Людмила Ивановна (род. 1946) — заслуженная артистка Украины, телеведущая.
 Порывай, Наталия Владимировна, более известна как Наташа Королёва (род. 1973) — российская эстрадная певица.